Matheus Pereira puede referirse a:

 Matheus Pereira da Silva (1998-), futbolista brasileño.
 Matheus Fellipe Costa Pereira (1996-), futbolista brasileño.